Sport
 Annelies Bredael (1965), Belgische roeister

Kunst
 Alexander van Bredael (1663-1720), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Jan Frans van Bredael (I) (1686-1750), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Jean François van Bredael (ook Jan Frans) (1729-), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Jan Peeter van Bredael (1654-1745), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Jan Pieter van Bredael (1683-1735), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Joris van Bredael (1661-?), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Joseph van Bredael (1688-1739), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden
 Peeter van Bredael (1629-1719), schilder uit de Zuidelijke Nederlanden

Stamboom Van Bredael